Брекиња може да се односи на:

 Брекиња, дрвенаста биљка из породице ружа

или

 Брекиња (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ